Kees de Koning (1971), Nederlands journalist, radio-dj en muziekmanager
 Kees de Koning (burgemeester) (1904-1967), Nederlands burgemeester